2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Czaple – jezioro na Pojezierzu Drawskim w woj. zachodniopomorskim w gminie Drawsko Pomorskie
 Jezioro Czaple – jezioro na Równinie Gorzowskiej w woj. zachodniopomorskim w gminie Dębno